Hale se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Beatrice Wilde Hale
 Mason Ellsworth Hale